IJK puede referirse a:
 Congreso Internacional de Jóvenes Esperantistas (en esperanto Internacia Junulara Kongreso);
 Aeropuerto de Izhevsk (Rusia), en su código IATA.

Acrónimos